Hîrtop, Hârtop se poate referi la:
Hîrtop, formă de relief.

Localități în Republica Moldova
 Hîrtop - sat din componența comunei Plopi din raionul Cantemir
 Hîrtop - sat, reședință de comună din raionul Cimișlia
 Hîrtop - sat din componența comunei Scumpia din raionul Fălești
 Hîrtop - sat în componența comunei Ghindești din raionul Florești
 Hîrtop - sat din componența comunei Băiuș din raionul Leova
 Hîrtop - sat din componența comunei Albota de Jos din raionul Taraclia
 Hîrtop - sat din componența comunei Pistruieni din raionul Telenești
 Hîrtop - sat, reședință de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Vezi și
Hârtop (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova